Kuhbandner ist der Familienname folgender Personen:

 Christof Kuhbandner (* 1974), deutscher Psychologe
 Josef Kuhbandner (1938–2011), deutscher Ökonom und Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande
 Valentin Kuhbandner (1921–1980), deutscher Politiker (SPD)